Annus (lateinisch für Jahr) bezeichnet:
 Annus horribilis, schreckliches Jahr
 Annus mirabilis, Wunderjahr
 Annus Mundi, eine Zeitrechnung
 einige päpstliche Enzyklika:
 Annus iam plexus
 Centesimus Annus

Annus ist der Familienname folgender Personen:
 Adrián Annus (* 1973), ungarischer Leichtathlet
 Epp Annus (* 1969), estnische Literaturwissenschaftlerin und Schriftstellerin
 John Annus (1935–2013), lettisch-amerikanischer Maler und Fotograf
 Toomas Annus (* 1960), estnischer Unternehmer und Investor

Siehe auch:
 Annual
 Anno
 Anus